Detlef Radke ist der Name folgender Personen:

* Detlef Radke (Politiker, 1944) (* 1944), deutscher Politiker, Mitglied der Volkskammer
 Detlef Radke (Politiker, 1956) (* 1956), deutscher Politiker (CDU), MdL Sachsen-Anhalt